Thetis bezeichnet:

 (17) Thetis, einen Asteroiden
 Thetis. Anderswelt, einen Roman von Alban Nikolai Herbst
 Thetis (Band), eine deutsche Mittelalterband
 Thetis (Mythologie), eine Meeresnymphe aus der griechischen Mythologie, Mutter des Achilleus
 Thetis Regio, ein Bezirk des Hochlands Aphrodite Terra auf dem Planeten Venus
 Thetis (Schlüsselnetz), ein Funkschlüsselnetz der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 Thetis (Täuschkörper), eine Radar-Täuschboje der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 Thetis (Zeitschrift), eine Zeitschrift (Mannheimer Beiträge zur klassischen Archäologie und Geschichte Griechenlands und Zyperns)

Orte
 Bahía Thetis, Tierra del Fuego Province
 Lake Thetis, Western Australia
 Mount Thetis, Tasmania
 Thetis Island, British Columbia
 Thetis Lake, British Columbia

Schifffahrt
 Thetis (Schiff), Frachtsegelschiff
 HMS Thetis, mehrere Schiffe der britischen Royal Navy

 Thetis, schwimmende Flak-Batterie, ehemaliges norwegisches Küstenpanzerschiff, siehe Harald Haarfagre (Schiff, 1897)

Siehe auch
 Tethys